«Сань фэнь», «У дянь» 三墳五典 — название для ряда китайских сочинений, приписываемых полумифическим правителям древности.

Как правило, выступают в перечне вместе с «Ба суо» 八索 и «Цзю цю» 九丘, однако происхождение всех четырёх названий и их идентификация с сохранившимися сочинениями остаются спорными. Все четыре сочинения (или сборника сочинений, либо диаграмм) перечисляются уже в Цзо чжуань, однако последующая традиция не сохранила о них достоверных сведений. Так, «Цзю цю» предположительно отождествляются с «картой» Лошу, якобы послужившей для гадательных практик.

«Шэнь цзянь» 申鑒 описывает «У дянь» как основу для конфуцианской мысли, связанную с устной/музыкальной традицией (гл. «Чжэн ти» 政體: 夫道之本，仁義而已矣。 五典以經之，群籍以緯之，詠之歌之，弦之舞之). (В более абстрактом смысле, у дянь фигурируют в конфуцианстве как «пять классических норм», характеризующих образцовые качества отца, матери, старшего и младшего братьев, а также почтительного сына). Примечательно, что «Кунцзы цзяюй» (гл. «Чжэн лунь цзе» 正論解) упоминает названные сочинения в двусмысленном свете: чуский Лин-ван хвалит эрудицию своего гадателя-историографа, владеющего ими, но получает ответ, что эрудиция последнего не соответствует его моральными качествам.

Текст, называемый «Сань фэнь (три могилы) древности» 古三墳 считается сочинением эп. Хань, малоизучен. Очевидно связан с гадательными практиками, однако значительно менее подробен и популярен, чем «Чжоу и».

Литература Китая